Lars Nilsson (fluitist)
 Lars Nilsson (mode-ontwerper)
 Lars Nilsson (volleyballer)
 Lars Nilsson (vastgoedmagnaat)
 Lasse Nilsson, Zweeds voetballer